Future of the Past ("futuro del passato" in lingua inglese) può riferirsi a:

Future of the Past – album dei Vader del 1994
 Future of the Past – album dei Destiny del 2004
 La memoria del futuro. Come sta cambiando la nostra idea del passato (The Future of the Past) – saggio di Alexander Stille del 2003